

Localidades

Urdaneta (Pangasinán)

Urdaneta (Aragua)
Urdaneta (Lara)
Urdaneta (Miranda)
Urdaneta (Trujillo)

Desambiguações de topônimos